

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Sielinko – osada w woj. wielkopolskim, w pow. nowotomyskim, w gminie Opalenica
 Sielinko – część wsi Troszczyn w woj. wielkopolskim, w pow. nowotomyskim, w gminie Opalenica